Мачара —  село в Гульрипшском районе Абхазии
 Мачара —  река в Гульрипшском районе Абхазии, впадает в Чёрное море

См. также
 Верхняя Мачара (Земо-Мачара)